Chevrolet 1G steht für folgende Personenkraftwagen:

 Chevrolet Malibu Estate (1972–1975), siehe Chevrolet Chevelle #Chevelle (1973–1977)
 Chevrolet Monte Carlo (1985–1988), siehe Chevrolet Monte Carlo #Monte Carlo / Monte Carlo SS (Serien 1A/1G, 1977–1988)